Kontagora steht für:

 Kontagora (Nigeria), eine Stadt in Nigeria
 Bistum Kontagora, ein Bistum in Nigeria
 Kontagora (Fluss), ein Nigerzufluss in Nigeria

Kontagora ist der Name folgender Personen:
 Aminu Isa Kontagora (20. April 1956 – 10. Januar 2021), nigerianischer Militär
 Mamman Kontagora (20. April 1944 – 29. Mai 2013), nigerianischer Militär